

Локниця — село в Зарічненському районі Рівненської області
 Локниця — річка у Камінь-Каширському районі Волинської області, притока Стоходу

Населені пункти та їхні частини
 Локниця — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
  — річка в Підляському воєводстві, притока Нарви

Примітки